Bogdašići – wieś w Czarnogórze, w gminie Tivat
 Bogdašići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Bileća
 Bogdašići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad